Příjmení Waite nese více různých osobností:

 John Waite (* 1952) – anglický rockový zpěvák a hudebník
 Morrison Waite (1816–1888) – americký právník a politik
 Ralph Waite (1926–2014) – americký herec a režisér